Бесак може да се односи на:

 Бесак (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез
 Бесак (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант